Brimfield kan syfta på:

 Brimfield, England – en ort och civil parish i Herefordshire, England
 Brimfield, Illinois – en ort i Illinois, USA
 Brimfield, Indiana – en ort i Indiana, USA
 Brimfield, Maryland – en ort i Maryland, USA
 Brimfield, Massachusetts – en ort i Massachusetts, USA
 Brimfield, Ohio – en ort i Ohio, USA